Springville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten: 

Springville (Alabama)
Springville (Californië)
Springville (Iowa)
Springville (New York)
Springville (Utah)